HLS steht für:

 Health Literacy Survey, eine europaweite, umfragebasierte Studie zur Gesundheitskompetenz (HLS-EU)
 Heizung, Lüftung, Sanitär im Baubereich
 Hella Leuchten Systeme GmbH, eine Paderborner Tochterfirma der Hella KGaA Hueck & Co. aus Lippstadt.
 High Level Structure in den ISO-Normen
 Historisches Lexikon der Schweiz
 Hochleistungssirene, eine pneumatische Hochdrucksirene, die mit einem Schalldruck von 131 dB in 30 m Entfernung das lauteste Alarmgerät der Welt ist.
 Hochleistungsstrasse, ein Strassentyp in Liechtenstein.
 Horchleitstelle Ost, kurz: HLS Ost, eine Dienststelle der Wehrmacht
 Honeywell Life Security, s. Honeywell International
 Höherlegungssatz, eine Form des Tuning bei Krafträdern
 Holy See, Heiliger Stuhl, auch UNDP-Code für die Vatikanstadt
 Huntingdon Life Sciences das größte europäische Labor für Tierversuche mit Labors in Huntingdon und Occold in England und East Millstone in New Jersey in den USA.

Informationsverarbeitung:
 High-level synthesis, Hardwarebeschreibung mit Hilfe der Hochsprachen C, C++, SystemC bzw. MATLAB
 HTTP-Live-Streaming
 Hue, Lightness, Saturation (ein Farbmodell), siehe HSV-Farbraum

Schulen:
 Harvard Law School
 Haus- und Landwirtschaftliche Schule, eine berufsbildende Schule
 Helene-Lange-Schule (Frankfurt am Main)
 Helene-Lange-Schule (Hannover)
 Helene-Lange-Schule (Oldenburg)
 Helene-Lange-Schule (Wiesbaden)

HLS